A522 peut faire référence à :
 Alpine A522, une formule 1 de l’écurie Alpine F1 Team ;
 NRP Dom Carlos I (A522), un navire océanographique de la Marine portugaise.